Neigel ist der Familienname folgender Personen:

 Julia Neigel (* 1966), deutsche Popsängerin und Songwriterin
 Stephanie Neigel (* 1986), deutsche Jazz- und Popsängerin